Clinton Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Heights (Florida)
 Clinton Heights (Maryland)
 Clinton Heights (New York)